Roseland kan syfta på:

 Roseland (film, 1977) – en amerikansk film från 1977 i regi av James Ivory
 Roseland Ballroom – ett klassiskt dans- och nöjesetablissemang i New York

Geografi
 Roseland, Kalifornien
 Roseland, Kansas
 Roseland, Louisiana
 Roseland, New Jersey

Se även
 Roseland Creek – flera 
 Roseland Lake – flera